Lei Gong ist der Name von:

 Lei Gong (Gottheit), Gottheit
 Lei Gong (Handballspielerin), chinesische Handballspielerin